

Geografia

Austria 
 Gschwendt – frazione di Frohnleiten, città nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Gschwendt – frazione di Kottes-Purk, comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Gschwendt – frazione di Kumberg, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Gschwendt – frazione di Pischelsdorf am Engelbach, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Gschwendt – frazione di Strobl, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Gschwendt – ex comune ora frazione di Zwettl-Niederösterreich, città nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Germania 
 Gschwendt – ex comune ora frazione di Ascha, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Pagine correlate 
Schwendt (disambigua) – pagina di disambiguazione